Сан Луис Гонзага има више значења:

 Сан Луис Гонзага (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Луис Гонзага (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Луис Гонзага (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Луис Гонзага (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Луис Гонзага (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику